Beaverhouse Lake ist der Name folgender Seen in Kanada:
 Beaverhouse Lake (Ontario), im Quetico Provincial Park

sowie in den Vereinigten Staaten:

 Beaverhouse Lake (Alaska), (Matanuska-Susitna)
 Beaverhouse Lake (Michigan), im Luce County